Evdokimov steht für:

 Evdokimov (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondrückseite

Evdokimov bzw. Evdokimova ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Evdokimova (1948–2009), US-amerikanische Primaballerina
 Paul Evdokimov (1901–1970), russisch-orthodoxer Theologe in Paris

Siehe auch:
 Jewdokimow